

Тужа-Велика — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Тужа-Велика — село в гміні Ліповець-Косьцельни Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Тужа-Велика — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства